Trino ima više značenja:
 Trino (Đenova)
 Trino (Verčeli)